Стретович:
 Стретович, Василий Александрович (в монашестве Виссарон; род. 1953) — архиерей Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).
 Стретович, Владимир Николаевич (род. 1958) — украинский политик
 Стритович, Денис Анатольевич (в некоторых источниках Стретович; род. 1976) — российский скульптор
 Стретович, Иван Алексеевич (род. 1996) — российский гимнаст